Nederlandse Magische Unie - een overkoepelende stichting van Nederlandse goochelverenigingen
 Natuur en Milieufederatie Utrecht - een organisatie voor natuur, milieu en landschap in de provincie Utrecht
 Netherlands Maritime University - een opleidingsinstituut voor de scheepvaart, gevestigd in Rotterdam
 Northern Michigan University - een universiteit in Marquette (Michigan), Verenigde Staten
 North Maharashtra University - een universiteit in het Indiase district Jalgaon
 Nitro Microphone Underground - een Japanse hiphopgroep